71-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Балтийского флота — воинское подразделение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

На вооружении эскадрильи к началу войны состояли самолёты СБ, базировалось подразделение в Копорье

В составе действующей армии во время ВОВ c 22 июня 1941 по 20 октября 1941 года.

По-видимому, действовала над Прибалтикой и Ленинградской областью с начала войны. 13 июля 1941 года на аэродроме Копорье попала под сильный авианалёт люфтваффе, понесла очень большие потери среди личного состава и самолётов. После этого зафиксированы боевые эпизоды с участием самолётов эскадрильи 1 августа и 13-15 августа 1941 года.

20 октября 1941 года расформирована.

Полное наименование 
 
71-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Балтийского флота

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Перечень No.19 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и Ильменского отряда кораблей, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Бомбардировочные эскадрильи ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Морская авиация СССР во время Великой Отечественной войны
Морская авиация Балтийского флота
Эскадрильи ВМФ СССР